Perda
Ou ainda:
Derrota (beisebol)

Desambiguação